L'Open de Hongrie de squash 2005 est l'édition 2005 de l'Open de Hongrie de squash qui se déroule à Budapest du 27 septembre au 2 octobre 2005. 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card András Török.

Amr Shabana l'emporte en finale face à Grégory Gaultier déjà finaliste l'année précédente.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Hongrie

Liens externes 

Open de Hongrie (squash)
Sport en Hongrie en 2005
Sport en septembre 2005
Sport en octobre 2005
Squash en 2005